Truskawiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Truskawiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Truskawiec – miasto na Ukrainie w obwodzie lwowskim